Bucolische poëzie; pastorale of herdersdichten, literair genre uit de Oudheid.
pastourelle (dansfiguur).